Plutão
 Plutão (geologia)
 Plutão (mitologia)

Desambiguação